La famille Javary, originaire du Vendômois, ancienne province de l'Orléanais, dont sont issus :
Louis-Pierre Javary (1766-1838), un militaire et maire français.
Alfred Javary (1839-1923), un ecclésiastique français.
Paul-Émile Javary (1866-1945), un ingénieur et dirigeant d'entreprises français.
Cyrille Javary (1947 -), un sinologue français.

 La famille Javary, originaire de l'île de La Réunion, dont est issu :
Jean-Philippe Javary (1971 -), un footballeur français.

Notes et références